Боре́н-ле-Нуайо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 288,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Борен-ле-Нуайон на сайті французького Національного інституту географії
 Борен-ле-Нуайон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Борен-ле-Нуайон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза